Un cloutier est une personne qui fabrique ou qui vend des clous.

Patronyme 

 Alexandre Cloutier (1977-), homme politique québécois ;
 Alexis Cloutier (1769-1836), fondateur du village Cloutierville ;
 Carl Cloutier (?-), magicien québécois ;
 Cécile Cloutier (1930-), poétesse québécoise ;
 Claude Cloutier (1957-), illustrateur, bédéiste et cinéaste d'animation québécois ;
 Daniel Cloutier (1862-1902), homme politique français ;
 Émile Proulx-Cloutier (1983-), acteur, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, monteur et compositeur québécois ;
 Francis Cloutier (?-), humoriste québécois ;
 
 Les frères Cloutier, Robert (1930-2008) et Jean (1930-2015), céramistes et sculpteurs français ;
 Frédéric Cloutier (1981-) joueur québécois de hockey sur glace ;
 Gilles Cloutier (1928-2014), physicien québécois ;
 
 Jacques Cloutier (1960-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jean-Paul Cloutier (1924-2010), homme politique québécois ;
 Kevin Cloutier (1980- ), joueur professionnel de hockey ;
 Martin Cloutier (1969-), humoriste, scénariste et acteur québécois ;
 Normand Cloutier (1932-2012), producteur canadien ;
 PL Cloutier, youtubeur québécois ;
 Raymond Cloutier (1944-), acteur et réalisateur québécois ;
 Raynald Cloutier (?-), journaliste sportif et animateur de radio québécois ;
 Richard Cloutier, psychologue et professeur québécois ;
 Richard Cloutier (?-), paléontologue et professeur à l'Université du Québec à Rimouski ;
 Roger Cloutier, militaire de l'armée américaine
 Roland Cloutier (1957-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Sheila Watt-Cloutier (1953-),  militante écologiste québécoise ;
 Suzanne Cloutier (1923-2003), actrice et productrice canadienne ;
 Sylvain Cloutier (1974-) joueur québécois de hockey sur glace ;
 Véronique Cloutier (1974-), actrice et animatrice de télévision québécoise.

Toponyme 

 Cloutier, un quartier de Rouyn-Noranda, au Québec, au Canada ;
 Rivière Cloutier, un affluent du Bras Saint-Nicolas (versant de la rivière du Sud (Montmagny) et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent).

Voir aussi

Patronyme québécois